Чемпионат Сербии по баскетболу 2009/2010 — четвёртый сезон чемпионата Сербии по баскетболу. Чемпионом лиги в четвёртый раз стал «Партизан» из Белграда.

Регулярный чемпионат

Первая лига

Суперлига 

И=Игры, В=Выигрыши, П=Проиграши,Очки=Очки

Плей-ооф

Ссылки 
 Official website of Serbian Basketball League
 Semifinals - Ref: Politika
 Final - 1st Game - Ref: Politika
 Final - 2nd Game - Ref: Politika
 Prelude to 3rd Game - Ref: Politika
 Final - 3rd Game - Ref: Politika

Чемпионат Сербии по баскетболу
2009 год в баскетболе
2010 год в баскетболе